Esistono più comuni francesi con questo nome

Beauchamps – Manica
Beauchamps – Somme